Bruz város Franciaországban, Bretagne-ban
 Bruz, családnév